Elise Egloff (1821-1848), Zwitserse vrouw die inspiratiebron was voor verscheidene Zwitserse schrijvers
 Luise Egloff (1804-1834), Zwitserse dichteres

Zwitserse achternaam